EDEM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 932 амінокислот, а молекулярна маса — 104 664.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як відповідь на порушення конформації білку, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки